Grupo Riotorto SL fue una empresa dedicada a la promoción y construcción de viviendas cuya sede estaba situada en La Coruña. Destaca por diversas obras de gran calibre en la zona de La Coruña y la comarca de Bergantiños, aunque principalmente concentradas en Carballo.

Su mayor obra pudo llegar a ser la Urbanización Costa Nariga situada en la Avenida de Razo de la localidad de Carballo. Esta urbanización sería la más grande construida en Carballo y contaría con unas 800 viviendas. Lamentablemente en 2009, debido a la crisis económica, la empresa entró en concurso de acreedores dejando la obra abandonada, además de otras. A partir del año 2012 debido a la escasa vigilancia, los vándalos atacaron desde ese año al 2014 la urbanización, llevándose todo el material que podían (puertas, ventanas, cañerías...) convirtiendo el edificio en una ruina. Por suerte, en diciembre del 2014, el Ayuntamiento de Carballo comenzó el tapiado del edificio intentando poner punto y final a los robos y el peligro que suponía a los menores entrar en el edificio.

La empresa desapareció totalmente en el año 2011.

Empresas de Galicia
Empresas con sede en La Coruña